

Морозково — присілок, Сєровський міський округ, Свердловська область
 Морозково — хутір, Сєровський міський округ, Свердловська область